Фуэнтеновилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия-Сур. Занимает площадь 37,33 км². Население — 342 человека (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары